Kensuke Kazama (né en 1960), photographe japonais
 Kiyozō Kazama (né en 1928), linguiste japonais
 Morio Kazama (né en 1949), acteur japonais
 Nobuhiko Kazama, seiyū japonais
 Shinjirō Kazama (né en 1965), linguiste japonais
 Yahiro Kazama (né en 1961), footballeur japonais
 Yumi Kazama (né en 1979), actrice japonaise de films pornogoraphiques

Voir aussi 
 Asuka Kazama, personnage de jeu vidéo
 Jin Kazama, personnage de jeu vidéo
 Jun Kazama, personnage de jeu vidéo
 Hiroto Kazama, personnage principal de manga et anime(Kilari)
 Nagumo Kazama, personnage de manga et anime(Kilari)
 Kota Kazama, personnage de manga et anime(Kilari)
 Kaï Kazama, personnage de manga et anime(Kilari)
 Sora Kazama, personnage de manga et anime(Kilari)